Steeple chase, steeple-chase, steeplechase ou tout simplement steeple (de l'anglais steeplechase, littéralement « course au clocher ») peut désigner:

Courses 
 Steeple-chase : type de course d'obstacles hippique ;
  Quelques grandes courses : Grand Steeple-Chase de Paris, Grand National de Liverpool, Grand steeple chase de Pardubice en République Tchèque.
 Steeple : course d'obstacles à pied.

Montagnes russes 
 Montagnes russes steeplechase, un type de montagnes russes racing simulant une course d'obstacles ;
 Steeplechase, dernier modèle de montagnes russes de ce type ;
 Steeplechase Park, un ancien parc de loisirs de Coney Island.

Divers 
 The Steeple Chase, un cartoon de 1933 avec Mickey Mouse ;
 SteepleChase Records, un label de jazz danois.